USS Lexington — американские боевые корабли:
 USS Lexington (CV-2) — авианосец США, эксплуатировавшийся в период с 1925 по 1942 гг., головной корабль своего типа.
 USS Lexington (CV-16), также известный как «Голубой Призрак» () — американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны.